La synagogue Touro peut faire référence à : 
la Synagogue Touro à Newport dans l'État de Rhode Island, plus ancienne synagogue d'Amérique du Nord encore existante.
 la synagogue Touro   à La Nouvelle-Orléans en Louisiane